Kotao
 Parni kotao
 Kotao-posuda za kuhanje